Blankensee – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore nel circondario della Mecklenburgische Seenplatte 
 Blankensee – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore nel circondario della Pomerania Anteriore-Greifswald
 Blankensee – frazione della città di Trebbin (Brandeburgo)
 Blankensee – località del comune di Mittenwalde (Brandeburgo)